August Liebeskind ist der Name folgender Personen:

 August Gottlob Liebeskind (1763–1844), deutscher Buch- und Papierhändler sowie Verleger in der Messestadt Leipzig
 August Jacob Liebeskind (1758–1793), deutscher Pastor, Autor und Hauslehrer bei Herder